L'Open d'Australie de snooker 2013 a lieu du 8 au  à Bendigo en Australie.

Barry Hawkins est le champion en titre. Comme lors des éditions précédents, le prize money offert a rebuté une partie des membres du top 16. Huit ne feront pas le voyage en Australie : Judd Trump, Stephen Maguire, Mark Allen, John Higgins, Graeme Dott, Matthew Stevens, Mark Williams et Ali Carter. Ronnie O'Sullivan est également absent. Ding Junhui, double médaillé aux Jeux asiatiques indoor à Incheon, ne peut entrer en Australie pour raisons administratives relatives à son passeport et est contraint de déclarer forfait.

Michael White manque un break maximum dans son match de qualification contre Nigel Bond, en ratant la dernière bille noire. C'est le cinquième joueur après Ken Doherty, Mark Selby, Barry Pinches et Robin Hull à réaliser cette contre-performance dans un tournoi professionnel.

La finale a été remportée par Marco Fu de Hong Kong contre l'Australien Neil Robertson 9-6.

Dotation et points 

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Match d'invitation 
Les matchs de wild Cards ont eu lieu le 8 juillet 2013 à Bendigo. Tous les matchs seront joués en „Best of 9" mode.

Tableau final

Final

Qualifications 
La plupart des matchs de qualification se sont déroulés du 30 mai au 3 juin 2013 à The Capital Venue à Gloucester. Tous les matchs sont joués au meilleur des neuf manches.

Notes
 — : Joueur professionnel non classé au moment du tirage 
 A : Joueur amateur.

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 

 Australian Goldfields Open

Liens externes 

Open d'Australie de snooker
Sport en Australie en 2013
Snooker en 2013
Événement sportif international en Australie
Sport en juillet 2013